Het Noorderlicht (Het gouden kompas), een fantasyroman van Philip Pullman uit 1995
 Northern Lights (cannabis)
 Northern Lights (Amerikaanse band), een bluegrassgroep
 Northern Lights (Canadese band), een supergroep en gelegenheidsformatie
 Northern Lights (film), film uit 1978